Contigo (spanisch „mit dir“) steht für:

Nachfolger bzw. Konkurrent der Partei Peruanos Por el Kambio seit 2019
in Deutschland eine Marke aus dem Bereich Fair Trade, 1994 gegründet von der GEPA, siehe GEPA_–_The_Fair_Trade_Company#Die_Umstrukturierung